Het ATP-toernooi van Rotterdam 1990 (met de officiële naam ABN World Tennis Tournament 1990) werd van 26 februari tot en met 4 maart 1990 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Het toernooi van 1990 trok 72.192 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

1990
Rotterdam